Con il nome Aybak si identificano:

 Quṭb al-Dīn Aybak, primo Sultano mamelucco di Delhi (m. 1210)
 Aybak, primo sultano mamelucco Bahri d'Egitto (m. 1257);
 al-Manṣūr ʿAlī b. Aybak, figlio del precedente e secondo sultano mamelucco d'Egitto dal 1257 al 1259, quando fu detronizzato);
 Aybak, città afghana della provincia di Samangan